Kiełpiny bezeichnet Dörfer in Polen:

Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Kiełpiny (Lidzbark), Dorf der Gmina Lidzbark
Woiwodschaft Großpolen:
 Kiełpiny (Siedlec), Dorf der Gmina Siedlec
Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kiełpiny (Czernikowo), Dorf der Gmina Czernikowo im Powiat Toruński
 Kiełpiny (Kowalewo Pomorskie), Dorf der Gmina Kowalewo Pomorskie im Powiat Golubsko-Dobrzyński
 Kiełpiny (Wąpielsk), Dorf der Gmina Wąpielsk im Powiat Rypiński